Regno Unito
 Raynham – parrocchia civile del Norfolk
 Stati Uniti d'America
 Raynham – città della contea di Robeson, Carolina del Nord
 Raynham – comune della contea di Bristol, Massachusetts